Fallen () может относиться к:

В музыке 
 Fallen — музыкальный альбом 2003 года группы Evanescence.
 Fallen — музыкальный альбом 2003 года группы For My Pain….
 Fallen — музыкальный альбом 2011 года группы Burzum.
 Fallen — музыкальный альбом 2015 года группы Stryper.

В кинематографе 
 Падший () — мистический триллер Грегори Хоблита, снятый в 1998 году.

Персоналии 
 Карл Фредрик Фаллен () — шведский энтомолог.

См. также 
 Fallen Angel
 Падший